В парному розряді жіночого тенісного турніру Advanta Championships Philadelphia 2003, що проходив у рамках Туру WTA 2003, Мартіна Навратілова і Ліза Реймонд виграли титул, у фіналі перемігши пару Кара Блек і Ренне Стаббс 6-3, 6-4.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Ліза Реймонд (чемпіонки)
 Лізель Губер /  Ай Суґіяма (півфінал)

 Кара Блек /  Ренне Стаббс (фінал)
 Ніколь Пратт /  М Шонессі (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Advanta Championships Philadelphia